Benno Landsberger
Mark Landsberger
Landsberger Allee